Юрий Иванович Бадалов () — российский руководитель и конструктор в сфере радиоэлектронной и оборонной промышленности, генеральный директор НПО «Антей» (1988—1994), президент ОАО "Промышленная компания Концерн «Антей» (1994—1999), лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 15 декабря 1936 года в г. Краснодар. После окончания МАИ (1960) направлен в НИИ-20 (НИЭМИ): инженер, главный инженер, зам. директора.

В 1984 году перешёл в НПО «Антей», созданное на базе НИЭМИ: первый зам. генерального директора — главный инженер, с 1988 генеральный директор.
В 1994—1999 председатель Совета директоров — президент акционерного общества "Промышленная компания Концерн «Антей». 

Лауреат Государственной премии СССР (1984) за ЗРС С-300В.

Почётный радист СССР. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 октября 1997 года).

Сын — Бадалов Андрей Юрьевич, директор НИИ "Восход", родился 17 августа 1962 г.

Источники 
 Armiane — voennye uchenye, konstruktory, proizvodstvenniki i ispytateli XX veka, Том 2;Том 8. Arkadiĭ Eremovich Sarkisian. Izd-vo. «Gitutiun» NAN RA, 2005
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.